«Асасио» — японский эскадренный миноносец времён Второй мировой войны, головной типа «Асасио». 
 «Асасио» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии.
 «Асасио» — серия японских дизель-электрических подводных лодок.